Ma Lin (c. 1180-1256) – pittore cinese
Ma Lin (1873-1945) – generale e politico cinese
Ma Lin (1962) – calciatore cinese
Ma Lin (1980) – tennistavolista cinese